Джо́натан Бернье́ (; 7 августа 1988, Лаваль, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». Обладатель Кубка Стэнли 2012 года в составе «Лос-Анджелес Кингз».

Игровая карьера

Клубная карьера 
Джонатан Бернье в 2006 году был задрафтован в 1 раунде под общим 11-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». Дебютировал в НХЛ в первом матче сезона 2007/08 против «Анахайм Дакс», в котором пропустил одну шайбу после 27 бросков по воротам. Но в том сезоне руководством «Кингз» он не рассматривался даже на роль запасного и был отправлен играть в низшие лиги, Главную юниорскую лигу Квебека и АХЛ, ещё на три сезона. Начиная с сезона 2010/11 закрепился в качестве второго голкипера в составе «Королей». В этом качестве стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2011/12, не проведя на площадке ни одной минуты в плей-офф.

23 июня 2013 года был обменян в «Торонто Мейпл Лифс» на вратаря Бена Скривенса, нападающего Мэтта Фрэттина и выбор во втором раунде драфта 2015.5 июля 2013 продлил контракт с «Торонто» на два года на сумму $ 5,8 млн. В сезонах 2013/14 и 2014/15 Бернье являлся основным голкипером команды, но не смог помочь ей попасть в плей-офф.

2 августа 2015 года Бернье подписал новый контракт с «Торонто» на два года с зарплатой $ 4,15 млн за сезон. В начале сезона 2015/16 получил травму и после восстановления был отправлен в «Торонто Марлис» для набора формы, где 3 матча подряд сыграл на ноль.

Летом 2016 года был обменян в «Анахайм» на условный выбор на драфте 2017, а в результате «Торонто» не получил ничего. Проведя сезон в «Анахайме» и довольно удачно подменяя Джона Гибсона, летом 2017 года подписал контракт на 1 год с «Колорадо Эвеланш» на $ 2,75 млн.

В сезоне 2017/18 установил личный рекорд, выиграв 9 матчей подряд, был признан третьей звездой января и помог «Эвеланш» выйти в плей-офф.

После успешного сезона вышел на рынок свободных агентов и подписал 3-летний контракт с «Детройт Ред Уингз» на сумму $ 9 млн.

В сборной 
Бернье принимал участие в молодёжной Суперсерии-2007 против сборной России.Также был одним из двух вратарей сборной Канады на молодёжном чемпионате мира в Чехии в 2008 году, на котором канадцы заняли первое место.Бернье был в заявке сборной Канады на Чемпионате мира 2011. На нём канадцы заняли пятое место, уступив в четвертьфинале сборной России. Джонатан сыграл три матча и пропустил 6 голов.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов-обладателей Кубка Стэнли

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Льюистон Мэйниэкс»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки ХК «Хайльброннер Фалькен»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»